Una fidanzata per papà (The Courtship of Eddie's Father) – film statunitense del 1963 diretto da Vincente Minnelli
Una moglie per papà (The Courtship of Eddie's Father) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1969 al 1972